Rosenak ist der Familienname folgender Personen:

 Ignatz Rosenak (1897–1957), US-amerikanischer Rechtsanwalt deutscher Herkunft 
 Leopold Rosenak (1868–1923), deutscher Rabbiner ungarischer Herkunft
 Michael Rosenak (1932–2013), israelischer Philosoph deutscher Herkunft